

Geografia
 Monte Zucco – monte delle prealpi Bergamasche tra i comuni di Zogno e San Pellegrino Terme
Monte Zucco – detto anche Monte Gioco, monte delle prealpi Bergamasche tra i comuni di San Pellegrino Terme e Serina
Zucco di Sileggio – monte delle Prealpi Bergamasche Occidentali nel Gruppo delle Grigne
 Borgo Zucco – quartiere del comune italiano di Bassano del Grappa
 Lo Zucco – località situata fra i comuni di Montelepre, Giardinello, Terrasini e Partinico, in Sicilia

Persone 
 Accio Zucco – letterato, scrittore e traduttore italiano
 Francesco Zucco – pittore bergamasco
 George Zucco – attore britannico
 Ross Zucco – pattinatore statunitense
 Antonio Michela Zucco – insegnante e inventore canavese

Altro
 Zucco − cognome italiano
 Tony Zucco – personaggio dei fumetti